Valera puede referirse a:

Sitios 
Valera: ciudad venezolana, capital del Municipio Valera del Estado Trujillo.
Municipio Valera: entidad municipal venezolana perteneciente al Estado Trujillo.
Distrito de Valera: distrito peruano de la provincia de Bongará en el departamento de Amazonas.
Valera Fratta: comuna italiana de la Lombardia, provincia de Lodi.
Valera de Abajo: localidad del municipio conquense de Las Valeras, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (España).
Valera: despoblado en la Comunidad y Tierra de Roa en España.

Personajes 
Blas Valera: sacerdote peruano.
José Gregorio Valera: presidente de Venezuela (1878-1879).
 José de la Trinidad Valera Angulo : sacerdote venezolano, Obispo de Guanare.
Juan Valera: escritor y político español.
Juan Valera Espín: jugador de fútbol español.
Lourdes Valera: actriz venezolana.
Roberto Valera: compositor cubano.
Víctor Valera : pintor y escultor venezolano.
Víctor Valera Mora: poeta venezolano.
Cipriano de Valera: religioso y humanista español.
Éamon de Valera: estadista irlandés.
Federico Coullaut-Valera : escultor español.
José Valera: jugador y entrenador de fútbol español.
Félix Valera: abogado y político colombiano.
Rodman Valera: voleibolista venezolano.

Otros 
Valera (cráter): cráter ubicado en el sector noroeste de la cara visible de la Luna. 
Reina-Valera: primera traducción de la Biblia al español.
Valera: grupo musical.